Shetty est un nom de famille originaire du Karnataka, en Inde. Le mot Shetty est dérivé du mot sanskrit  (Devanagari : श्रेष्ठ) ou  (Devanagari : श्रेष्ठीन्) signifiant supérieur, ou en prâkrit  (Devanagari : सेठी), puis  (Devanagari : शेट) ou  (Devanagari : शेट) dans les dialectes indo-aryens modernes.

  (1883-1960), homme politique et philanthrope ;
  (1946-), entrepreneur belgo-indien ;
 Anushka Shetty (1981-), actrice ;
  (1942-), entrepreneur ;
 , scientifique américain ;
  (1950-), diplomate ;
  (1989-), artiste musical ;
  (1969-), acteur, mannequin et entrepreneur ;
 Devi Shetty (1953-), philanthrope et chirurgien cardiaque ;
  (1970-), directeur musical ;
 Jay Shetty (1987-), conférencier ;
  (1901-1987), journaliste ;
  (1971-2018), officier de l'IPS ;
  (1926-2015), ancien juge de la Cour suprême de l'Inde ;
 Krithi Shetty (2003-), actrice ;
  (1931-1982), chorégraphe et acteur indien ;
 , entrepreneur ;
  (1953-), poète basé à Goa ;
  (1960-), dessinateur de bandes dessinées ;
  (1928-2020), entrepreneur, philanthrope et pédagogue indien ;
 Raam Shetty, réalisateur indien ;
 Radhi Devlukia-Shetty (1990-), influenceuse anglaise ;
  (1983-), acteur et réalisateur indien ;
 Reshma Shetty (1977-), actrice et chanteuse américano-britannique ;
 , acteur et réalisateur indien ;
  (1974-), réalisateur indien de films ;
 Salil Shetty (1961-), secrétaire général d'Amnesty International de 2010 à 2018 ;
  (1985-), actrice indienne ;
  (1989-), actrice indienne ;
 Shamita Shetty (1979-), décoratrice d'intérieur, ancienne actrice et mannequin ;
  (1957-), ancien président d'Allcargo Logistics ;
 Shilpa Shetty (1973-), actrice indienne ;
  (1969-), chanteuse indienne ;
  (1992-), mannequin et actrice indienne de cinéma kannada ;
  (1961-), artiste indienne ;
 Sunil Shetty (1961-), acteur et producteur indien ;
 , banquier indien ;
 , actrice indienne de cinéma kannada.